

Geografia 
 Savoia – regione storica, fino al 1860 parte del Regno di Sardegna e terra d'origine dell'ex casa regnante italiana dei Savoia
 Savoia – dipartimento francese
 Alta Savoia – dipartimento francese
 Ducato di Savoia – antico ducato 
 Contea di Savoia – antica contea 
 Savoia – provincia storica del Ducato di Savoia (corrispondente pressappoco alla Contea omonima)
 Savoia di Lucania – comune della Basilicata

Industrie
 Anonima Costruzioni Aeronautiche Savoia – industria italiana di produzioni aeronautiche, il nome venne rilevato negli anni venti dalla Società Idrovolanti Alta Italia (SIAI).

Navi 
 Conte di Savoia – transatlantico
 Savoia – panfilo reale italiano dal 1883 al 1897
 Savoia – panfilo reale italiano dal 1925 al 1944
 Savoia –  piroscafo da carico italiano

Persone 

 Casa Savoia – dinastia

Sport 
 Unione Sportiva Savoia 1908 – società calcistica italiana con sede in Torre Annunziata fondata nel 1908
 Associazione Calcio Savoia – società calcistica italiana con sede in Milano esistita tra il 1911 ed il 1914

Altro 
 Casa Savoia – serie televisiva
 Nodo savoia – tipo di nodo